Schwerin kan syfta på:
 Schwerin – huvudstad i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern
 Schwerin, Brandenburg – en kommun i Brandenburg
 Schwerin – tyska namnet för en stad i Polen, se Skwierzyna
 von Schwerin – en uradliga ätt